Аарон Гольдштейн (; род. 19 декабря 1902 год, Златополь, Российская империя — 12 октября 1976 года, Израиль) — израильский политик, депутат кнессета (5, 6, 7 созывов).

Биография 
Аарон Гольдштейн родился 19 декабря 1902 года в городе Златополь на территории Российской империи (ныне Украина). В еврейской семье Моше Менахема Гольдштейна и его жены Милки. Помимо Аарона в семье было ещё двое сыновей (Нафтали и Соломон).

Получил традиционное еврейское образование, окончил хедер, а затем и среднюю школу. Участвовал в сионистском движении. В марте 1921 года вместе с семьёй репатриировался в Палестину. В 1922 году женился на Мирьям Мец. Был членом движения «ха-Халуц ха-иври».

Участвовал в «Хагане».

Работал рабочим на стройке, участвовал в основании Гиватаима. С 1933 года служил строительным подрядчиком, а в 1952 году был избран на пост председателя Израильского центра подрядчиков и строителей.

В 1963 году вошел в состав кнессета 5-го созыва, как член Либеральной партии Израиля, заменив Идова Коэна. Работал в комиссии по экономике и комиссии по труду. В кнессет 6-го созыва был избран от блока «ГАХАЛ», вошел в состав комиссии комиссии по труду. В 1969 году был вновь выбран в кнессет, участвовал в работе финансовой комиссии.

На выборах 1973 года потерял своё место в составе кнессета. Скончался 12 октября 1976 года. Имел двух дочерей: Шуламит и Нехаму.

Примечания

Ссылки 
 Биография, в книге Давида Тидхара «Энциклопедия первопроходцев и строителей Израиля». 
 

Депутаты кнессета от блока ГАХАЛ
Депутаты кнессета от Либеральной партии Израиля
Депутаты кнессета V созыва
Депутаты кнессета VI созыва
Депутаты кнессета VII созыва
Члены «Хаганы»